Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2018/19 (DDM) ist die 84. Ausgabe dieser Turnierserie und findet vom 8. bis 11. November 2018 in Bad Wildungen, Hessen statt.

Modus 
In der Gruppenphase spielten 16 Spieler in vier Gruppen (A–D) im (Round Robin) auf 30 Punkte mit Nachstoß. Die zwei Gruppenbesten zogen in die Finalrunde (Viertelfinale) ein. Dort wurde im KO-Modus bis 40 Punkte gespielt. Bei Gleichstand im Nachstoß erfolge Penaltyschießen.

Teilnehmer 
 Martin Horn (International Berlin) 1,666 GD TV
 Lukas Stamm (BA Berlin) 1,081 GD (GGP)
 Çengiz Karaça (International Berlin) 1,064 GD (GGP)
 Hakan Celik (International Berlin) 0,876 GD (GGP)
 Dustin Jäschke (Bergisch-Gladbacher BC) 1,047 GD (Wildcard)
 Marcel Back (ATSV Erlangen) 0,722 GD (Junioren-Meister) (Wildcard)
 Norbert Roestel (International Berlin) 1,257 GD
 Markus Schönhoff (1. BC Magdeburg) 1,234 GD
 Stefan Hetzel (BC GT Guer) 1,231 GD
 Tom Löwe (Lobberich) 1,141 GD
 Wolfgang Zenkner (BC München) 1,078 GD
 Jens Probhardt (Bergisch-Gladbacher BC) 1,075 GD
 Thomas Ahrens (SCB Langendamm) 1,013 GD
 Frank Sudar (TSG Heilbronn) 0,936 GD
 Markus Dömer (ABC Merklinde) 1,189 GD
 Andreas Niehaus (BG Coesfeld) 1,266 GD

Turnierstatistik

Gruppenphase

Gruppen A/B

Gruppen C/D

Finalrunde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2018
Karambolageveranstaltung 2018
Billardturnier in Bad Wildungen